Антони́на Фёдоровна Софро́нова () — русская и советская , прошедшая путь от сезаннизма «Бубнового валета» через конструктивизм к собственному стилю лирической живописи и графики, развивающему традиции французского постимпрессионизма.

Биография 
Антонина Софронова родилась в селе Дросково Орловской губернии в 1892 в семье земского врача Фёдора Васильевича Софронова (1859—1936). Мать — Александра Николаевна Софронова, урождённая Кулакова (1862—1919). Сёстры: Елена Фёдоровна Пумпянская (1884—1960) — педагог; Лидия Фёдоровна Сафронова (псевдоним Ирнина; 1888—1980) — актриса и переводчица; Евгения Фёдоровна Ильина (1900—1984) — биолог. Написание фамилии через А (Сафронова) в некоторых источниках равнозначно написанию с О.

В 1902—1909 училась в Коммерческом женском училище Н. Н. Володкевича в Киеве, окончила с Золотой медалью.

В 1908 семья переехала в Орёл, где Софронова училась в музыкальной школе.

В 1910—1913 училась в Художественной школе Ф. И. Рерберга в Москве, в 1913—1917 — в Студии живописи и рисования И. И. Машкова. В Студии Машкова познакомилась в 1913 с художником Г. М. Блюменфельдом (в крещении Андрей; 1893—1920), за которого вышла замуж осенью 1915, а затем родила дочь Ирину, ставшую художником и популяризатором творчества Софроновой и художников её круга.

В 1914 участвовала в выставке группы «Бубновый валет», в 1917 — в выставке объединения «Мир искусства». В 1917 вступила в профессиональный Союз художников-живописцев в Москве.

В 1919—1920 преподавала живопись и рисунок в школах Орла и Орловской губернии, в 1920—1921 — в Государственных свободных художественных мастерских в Твери вместе с М. К. Соколовым, её творческим единомышленником и другом.

С 1920-х годов сотрудничала с московскими издательствами, создавая иллюстрации и заставки для журналов.

В 1931 участвовала в 3-й выставке группы «Тринадцать», сблизясь с художниками этого направления, особенно с Татьяной Мавриной, её супругом Николаем Кузьминым (1890—1987), Даниилом Дараном (1894—1964), позднее общалась с кругом Фёдора Семёнова-Амурского.

В 1935—1937 по заказу издательства «Academia» иллюстрировала «Восстание ангелов» Анатоля Франса, оформляла обложки для произведений Оноре де Бальзака. В 1938—1958, вплоть до пенсии, работала по договорам ретушёром в издательстве Медгиз.

В 1941 с семьёй дочери эвакуировалась в Миасс, затем в Башкирию до 1943.

В 1945 принята в члены МОСХ.

В 1947—1950 работала летом в деревне Джунковка под Москвой, затем в 1952—1965 в Звенигороде, в 1956 — в Крыму (Бахчисарай).

С 20 апреля по 5 мая 1962 прошла первая персональная выставка Софроновой в Центральном доме литераторов, организованная при поддержке Вл. Лидина.

В Москве жила в мансарде особняка 1825 г. в Большом Афанасьевском переулке (в советское время «улица Мясковского»), д. 9, кв. 6.

Похоронена на Востряковском кладбище.

Творчество 
Творчество Софроновой — уникальный пример независимости в условиях тоталитарного советского государства с его нормативной эстетикой соцреализма.

Сезаннизм

Получив в молодости блестящее художественное образование сначала в московской Школе Рерберга, затем в Студии Машкова, она уже в 22 года выставилась на престижной выставке «Бубнового валета», эстетике которого следовала в ранних работах.

Конструктивизм

В конце 1910-х и в 1920-е годы увлеклась конструктивизмом, создала в этом стиле «Автопортрет» (1921, холст, масло), «Портрет М. К. Соколова» (1920—1921, бумага, уголь), серии абстрактных композиций углём на бумаге, оформление книг, газет и журналов, промграфику. В эти годы было значимым общение и совместная работа в Твери с М. К. Соколовым и с теоретиком русского авангарда, искусствоведом Николаем Тарабукиным.

Экспрессионизм

В острохарактерных зарисовках быта эпохи НЭПа чувствуется влияние гротескной графики немецкого экспрессионизма, особенно Отто Дикса.

Постимпрессионизм группы «Тринадцать» — «русский Марке»

К началу 1930-х гг. эволюционировала в сторону, сблизившую её с художниками группы «Тринадцать»: на смену жёсткому конструктивизму пришла импровизационная лёгкость рисунка и нежность тоновых цветовых решений, лиричность интонации — всё это было развитием эстетики французского постимпрессионизма. Первое время власти относились к этому направлению терпимо, но с учреждением в 1932 Союза художников СССР и внедрением эстетики социалистического реализма такое искусство оказалось чуждым советской идеологии — мастера «Тринадцати» были вынуждены работать по домам, не выставляя своих работ, или переквалифицироваться в книжных графиков. Некоторые члены группы «Тринадцать» погибли, подвергшись сталинским репрессиям.

Созданные тогда пейзажные графика и живопись с безлюдными арбатскими переулками и набережными Москвы-реки побудили единомышленников Софроновой прозвать её «русским Марке»: поэзия оттенков серебристо-серого и водной глади, действительно, сродни пейзажам Парижа и Сены у Альбера Марке. В той же лиричной манере исполнены серия живописных холстов и гуашей «Московский зоопарк», а также портреты современников, включая серию «Бывшие актрисы» (масло, акварель).

Поездки летом на родную Орловщину, в Подмосковье, затем на Украину в 1938, на Кавказ (Гудауты) в 1939, в Крым (Бахчисарай) в 1956, а также эвакуация в Миасс и Башкирию в 1941—1943 —расширили географию пейзажей Софроновой и придали им большую цветность. Работы последних послевоенных 20 лет написаны в индивидуальной мягко-лиричной манере (городские и сельские пейзажи, натюрморты и портреты).

Книжная графика

С 1923 сотрудничала с различными журналами и издательствами, делая иллюстрации, но также исполняя работы без заказа, из любви к автору. Среди её иллюстраций — работы к сказкам Г.-Х. Андерсена (1923), к романам Л. Леонова «Барсуки» (1927), «Восстание ангелов» Анатоля Франса (1935), к поэме М. Ю. Лермонтова «Испанцы» (1937), к поэзии А. А. Блока (1941), к прозе Андрея Белого (1945—46), к повести Н. В. Гоголя «Невский проспект» (1946), к «Алым парусам» и «Бегущая по волнам» А. Грина (1950—52).

Признание

Творчество Софроновой стало широко известно лишь после её смерти усилиями её дочери И. А. Евстафьевой и искусствоведов, которые вернули интерес к русскому авангарду 1910—1920-х годов, а затем и другим направлениям искусства, вытесненным соцреализмом (искусствоведы М. Немировская, О. Ройтенберг, А. Сарабьянов, Н. Голенкевич, И. Савицкий, С. Маркус, Н. Белохвостова и др.). Ещё большее признание пришло в 1993, когда состоялась персональная выставка Софроновой в Государственной Третьяковской галерее к 100-летию со дня её рождения.

Память 
 В Орле летом 1993 открыта Мемориальная доска на здании областной поликлиники № 2, на месте дома, где Софронова жила в 1911—1914 (ныне ул. Горького, 14).
 В селе Дросково Покровского района Орловской области открыта Библиотека имени Ф. В. Софронова с экспозицией, рассказывающий, в частности, о деятельности земского врача Фёдора Васильевича Софронова и его культурном круге, о художницах А. Ф. Софроновой и И. А. Евстафьевой.

Выставки

Список основных выставок 
 1914 — 4-я выставка группы «Бубновый валет», Москва.
 1917 — «Мир искусства» в Петрограде (под фамилией Н. Ф. Блюменфельд) и в Москве под своей фамилией.
 1931 — 3-я выставка группы «Тринадцать».
 1962 — Персональная выставка в Центральном доме литераторов, Москва.
 1968 — Выставка акварелей А. Ф. Софроновой, Москва, музей-квартира А. М. Скрябина.
 1975 — Выставка к вечеру памяти А. Ф. Софроновой, Москва, Центральный Дом художника.
 1976 — Выставка рисунков А. Ф. Софроновой к произведениям А. Белого, А. Блока, Н. Гоголя, А. Франса, Ленинград, музей-квартира Ф. М. Достоевского.
 1988 — Kunst und Revolution. Art and Revolution. Russische und sowietische Kunst. Russian and Soviet Art. 1910—1932. Wien.
 1989 — 100 Years of Russian Art. 1889—1989. From Private Collections in the USSR. London, Barbican Art Gallery, Oxford, Museum of Modern Art, Southhampton, City Art Gallery.
 1989 — Выставка работ А. Ф. Софроновой и Г. М. Блюменфельда из собрания И. А. и С. И. Евстафьевых, Москва, Выставочный зал Советского фонда культуры.
 1992—1993 — Великая утопия. Русский и советский авангард. 1915—1932. Франкфурт на Майне — Амстердам — Нью-Йорк — Москва, Государственная Третьяковская галерея.
 1993 — Персональные выставки к 100-летию со дня рождения в Государственной Третьяковской галерее, Москва, затем в Орловском областном музее изобразительных искусств.
 1994 — Персональная выставка в Тверской областной картинной галерее.
 1995 — «Шумы времени». Выставка, посвященная творчеству А. Ф. Софроновой. Виды Москвы 1920-30 гг. Иллюстрации к произведениям А. Белого. Москва, мемориальная квартира А. Белого.
 1999 — «Портрет в творчестве Антонины Софроновой». Галерея «Ковчег», Москва. 
 2001 — Выставка А. Ф. Софроновой в Клубе завода «Каучук» в Москве в связи с презентацией книги «А. Софронова. Записки независимой».
 2002 — Музей-заповедник Л. Н. Толстого «Ясная поляна», Тульская область.
 2002 — Выставка в музее-квартире А. Белого в Москве «А. Софронова — иллюстратор».
 2002 — Выставка «Москва Антонины Софроновой», Музей-квартира И. Д. Сытина, Москва.

Коллекции 
 Государственная Третьяковская галерея, Москва (там же — двойной портрет Т. А. Мавриной «Антонина Софронова с дочерью Ириной», холст, масло, 65,5 х 80,5 см, 1938)
 Государственный Русский музей, Петербург
 Государственный литературный музей, Москва
 Мемориальная квартира Андрея Белого(Филиал государственного музея А. С. Пушкина), Москва
 Орловский областной музей изобразительных искусств
 Тверская областная картинная галерея
 Архангельский областной музей изобразительных искусств
 Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан имени Игоря Витальевича Савицкого, Нукус, Узбекистан
 Национальная картинная галерея Республики Коми, Сыктывкар
 Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей
 Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина, Большие Вязёмы, Московская область
 Ярославский художественный музей
 Частные собрания в России и за рубежом

Литература 
 Милашевский В. А. Первый из группы «13». Воспоминания. Материалы к биографии художника. — Псков: Красный пароход, 2019. — 352 с., ил. — ISBN 978-5-91487-140-3.
 Немировская М. А. Художники группы «Тринадцать». Из истории художественной жизни 1920-1930-х годов / Мирра Абрамовна Немировская. — М.: Советский художник, 1986. — 215 с., ил.
 Переписка с М. К. Соколовым, 1921—1947 годы // Михаил Соколов в переписке и воспоминаниях современников / Сост., автор предисловия и комментариев Н. П. Голенкевич. — М.: Молодая гвардия, 2003. — С. 35, 36, 46, 67, 70—158, 170, 216, 255.
 Ройтенберг О. Неужели кто-то вспомнил, что мы были… / Ольга Ройтенберг. — М.: Галарт, 2004.
 Сарабьянов А. Д. Неизвестный русский авангард в музеях и частных собраниях. — М.: Советский художник  1992. — С. 251—254. — 352 с., ил. — ISBN 5-269-00326-0.
 Софронова А. Ф. Записки независимой. Дневники, письма, воспоминания. — М.: Издательство «Русский авангард», 2001. — (серия «Архив русского авангарда»). — 530 с.
  Третьяков Н. Благородное служение искусству // Московский художник. — 1962. — № 7. — 20 июля.
 Yablonskaya M. N. Women Artists of Russias New Age (1900—1930), London, 1990, P. 174—180.

Примечания 

Художницы СССР
Художницы русского авангарда
Художники-экспрессионисты России
Художники Москвы
Члены Общества московских художников
Похороненные на Востряковском кладбище